Petekari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petekari (vid Kukainen, Nystad), Egentliga Finland, 
 Petekari (vid Elkkyinen, Nystad), Egentliga Finland, 
 Petekari (vid Kevo, Gustavs), Egentliga Finland, 
 Petekari (vid Langstet, Gustavs), Egentliga Finland, 
 Petekari, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar